В парному розряді жіночого тенісного турніру Bausch & Lomb Championships 1985,що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Розалін Нідеффер і Гана Мандлікова виграли титул, у фіналі перемігши пару Карлінг Бассетт-Сегусо і Кріс Еверт 6-1, 2-6, 6-2.

Сіяні пари 

 Беттіна Бюнге /  Клаудія Коде-Кільш (чвертьфінал)
 Розалін Нідеффер /  Гана Мандлікова (чемпіонки)
 Карлінг Бассетт-Сегусо /  Кріс Еверт (фінал)
 Алісія Молтон /  Пола Сміт (півфінал)

 Кеті Горват /  Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
 Лесті Аллен /  Енн Вайт (2-ге коло)
 Еліз Берджін /  Паскаль Параді-Мангон (1-ше коло)
 Енн Мінтер /  Елізабет Мінтер (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Amelia Island Championships